Mindel ou Mindelle peut faire référence à :
 Mindel, rivière affluent du Danube située en Bavière, en Allemagne.
 Glaciation de Mindel
 Interglaciaire Mindel-Riss
 Allan Mindel, réalisateur américain.
 Daniel Mindel, directeur de la photographie sud-africain et américain.
 Marla Mindelle, actrice américaine.